Комм — фамилия:

 Комм, Анатолий Анатольевич (род. 1967) — российский шеф-повар, ресторатор.
 Комм, Леонид Нафтольевич (род. 1947) — советский и российский промышленный деятель.
 (39741) Комм — астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса.

См. также 
 Ком
 Комми